Скорочення IPS, ips, або iPS можуть вказувати на:

Інформатика 
 Тип IPS-матриці (In-Plane Switching)
 IPS (Instructions per second) або MIPS (Million Instructions Per Second) — одиниця вимірювання швидкодії, що дорівнює одному мільйону інструкцій у секунду.
 
  — система визначення розташування об'єкту або особи у приміщенні
  — система запобігання вторгнень в комп'ютерну систему або мережу, різновид системи виявлення вторгнень

Інше 
 , позасистемна одиниця швидкості — дюймів за секунду